Узкоколейная железная дорога торфопредприятия «Ларьян» — торфовозная железная дорога, с колеёй 750 мм, в Ленинградской области, максимальная длина 36 км, эксплуатируется в настоящее время 8 км. Год открытия — 1939. Грузовое движение.

История 

Торфопредприятие «Ларьян» находится в посёлке Красава в Ленинградской области, дата основания торфопредприятия — начало 1930-х. Ориентировочная дата открытия узкоколейной железной дороги в 1939 году, первая линия соединила город Бокситогорск с торфомассивами. Вскоре железная дорога получила развитие и была построена линия, ведущая на торфомассив, расположенный севернее нынешнего посёлка Красава. В 1951 году открыт участок узкоколейной железной дороги Красава — Перегрузочная (Тихвин).

Современное состояние

В 2002 году было принято решение о ликвидации линии узкоколейной железной дороги Тихвин — Перегрузочная, разборка линии Красава — Перегрузочная началась в 2003 году и закончилась в 2004 году. Узкоколейная железная дорога в 2006 году работала. Протяжённость узкоколейки сократилась до минимума, регулярно курсирует рабочий поезд от станции Красава до полевой базы. Протяжённость главного хода от станции Красава до полевой базы составляет 6 километров, с учётом всех путей протяжённость узкоколейки 8 километров. Переход на автомобильный вывоз торфа пока не признаётся целесообразным.

По состоянию на 2012 год дорога работает круглогодично и ежедневно, грузовое движение транспортировка торфа и перевозка рабочих к торфяникам. Торфопредприятие «Ларьян» (Тихвин-торф) производит: сельскохозяйственный торф, топливный торф, а также широкий ассортимент продукции на торфяной основе .

По сообщениям работников депо, с 2016 года торф вывозится по узкоколейке нерегулярно, в основном, она работает как грузовая (возит на поля и обратно технику, рабочих). Движение перестало быть ежедневным, пути сильно заросли травой.

Подвижной состав 
Локомотивы:
 ТУ6А — № 3227, 3134
 ЭСУ2А — № 623
Вагоны:
 Полувагоны для торфа УМВ
 Платформы
 Цистерны ВЦ20
 Вагон транспортёр для перевозки крупногабаритной торфодобывающей техники.
Путевые машины:
 Плужный снегоочиститель
 Путеукладчики ППР2МА

См. также 

 Действующие узкоколейные железные дороги России
 Узкоколейная железная дорога торфопредприятия «Гладкое»
 Узкоколейная железная дорога Пельгорского торфопредприятия

 Торфопредприятие
 Торфяная промышленность
 Торфопредприятие Пельгорское-М

Примечания

Ссылки 

 
 Узкоколейная железная дорога на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Появились в 1939 году в России
Узкоколейные железные дороги Ленинградской области
Колея 750 мм
Торфяная промышленность